Carlotta di Borbone-Montpensier, figlia di Luigi III di Montpensier e di Jacqueline de Longwy, andata sposa a Guglielmo I d'Orange il 25 giugno 1575;
Carlotta di Borbone, figlia di Giovanni I di Borbone-La Marche e di Caterina di Vendôme, andata sposa nel 1411 a Giano di Lusignano, re di Cipro, Armenia e Gerusalemme.
 Carlotta di Borbone-Parma
 Elisabetta Carlotta di Borbone-Orléans